Схиппер ():
 Схиппер, Геррит (1775—1832) — голландский художник-портретист.
  (род. 1934) — голландский китаевед.

См. также